Vikhren (en bulgare : ), peut désigner :
 Le Vikhren est un pic de la chaîne de montagnes du Pirin, en Bulgarie
 Vihren, village du sud-ouest de la Bulgarie, situé dans l'obchtina de Sandanski et l'oblast de Blagoevgrad (oblast) ;
 Le PFK Vikhren est une équipe de football bulgare.

Le nom est souvent translittéré en « Vihren », à l'imitation de l'anglais.